Albani es el nombre de:

 El pintor Francesco Albani (1578-1660).
 La familia patricia italiana Albani, en la que cabe destacar:
 Papa Clemente XI nacido como Giovanni Francesco Albani (1649-1721).
 Cardenal Alessandro Cardinal Albani (1692-1779).
 Cardenal Annibale Albani.
 Cardenal Gian Francesco Albani (1720-1803).
 La cantante Emma Albani (1847-1930).
 El erudito musulmán Muhammad Nasiruddin al-Albani (1914-1999).
 Chigi-Albani.
 Albani Brewery.
 Andrea Albani (1960-1994), actriz española.